

Vítězové jednotlivých ročníků 
Seznam vítězů estonské fotbalové ligy uvádí mužstva, která se v jednotlivých ročnících estonské fotbalové ligy umístila na prvních třech místech v letech kdy Estonsko vyhlásila v roce 1991 nezávislost.

Odkazy

Reference 

Estonské fotbalové soutěže